Fasanenstraße ist der Name mehrerer Straßen, darunter:

 Fasanenstraße (Berlin)
 Fasanenstraße (Karlsruhe)